Сокрашение РОС (кириллицей) может означать:
 Российский общенародный союз — политическая партия в России.
 Национальная орбитальная космическая станция, также Российская орбитальная станция (РОС) или Российская орбитальная служебная станция (РОСС) — планируемая российская орбитальная станция.

См. также 
  (латиницей)
  (кириллицей) как слово, а не сокращение